

Пам'ятне — село, Білозерський район, Курганська область

Пам'ятне — село, Херсонська область, Голопристанський район
 Пам'ятне — село, Чернігівська область, Борзнянський район